Miejscowości w Polsce:
 Kwaśniów Dolny
 Kwaśniów Górny